Miranda-Ribeiro kan som auktorsförkortning betyda:

 Alípio de Miranda-Ribeiro

Robotskapade auktorsförkortningar